Lorenzo Amoruso (né en 1971), footballeur italien ;
 Nicola Amoruso (né en 1974), footballeur italien.